Червоний Яр — село в Україні, в Оріхівському районі Запорізької області. Населення становить 111 осіб. Орган місцевого самоврядування — Преображенська сільська територіальна громада.

Географія 
Село Червоний Яр знаходиться на відстані до 2-х км від сіл Тимошівка і Микільське. Через село тече пересихаючий струмок з загатою, а також проходить автомобільний шлях територіального значення  .

Посилання 
 

Села Запорізької області